Бу́нгас () — топоним в Латвии:

 Бунгас — населённый пункт в Маконькалнской волости Резекненского края.
 Бунгас — населённый пункт в Витинской волости Ауцского края.